Umberto Tavares é um produtor musical brasileiro conhecido por ter trabalhado com Buchecha, Kelly Key, Ludmilla, Belo, Fiuk, Latino, Perlla e Anitta. É fundador da gravadora e estúdio U.M. Music junto com o Mãozinha. Ele também é reconhecido como compositor, por escrever algumas canções de cantoras pop como Kelly Key e Anitta, inclusive ele quem deu voz ao "Ken" no famoso hit de Kelly Key "Sou a Barbie Girl (Barbie Girl)", lançado em 2005. Umberto obteve êxito durante a década de 2010 ao produzir músicas de grande sucesso de Anitta como "Show das Poderosas", "Zen", "Blá Blá Blá", "Bang", "Sim ou Não" e "Paradinha", além de produzir vários singles do cantor Nego do Borel, mais notoriamente "Você Partiu Meu Coração", cujo sucesso deu à canção duas versões: uma em inglês, interpretada por Alma Thomas, e uma em espanhol, com o cantor colombiano Maluma; versão essa que pôs o produtor na parada mais importante da música, a norte-americana Billboard Hot 100.

Discografia selecionada 
Discografia selecionada retirada do site do produtor, UM Music.

Produtores musicais do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)